Algona ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Algona (Iowa), im Kossuth County
 Algona (Washington), im King County